Кубок Австрії з футболу 2021–2022 — 87-й розіграш кубкового футбольного турніру в Австрії. Титул вчетверте поспіль здобув Ред Булл.

Календар

1/32 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 липня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 липня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 липня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 липня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 липня 2021

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 вересня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 вересня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 вересня 2021

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 жовтня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 жовтня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 жовтня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 листопада 2021

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 лютого 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 лютого 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 лютого 2022

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 березня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 березня 2022

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Австрії на soccerway 

2021—2022
Австрія
Австрія
2021 в австрійському спорті
2022 в австрійському спорті